Por Catalina de Portugal podemos referirnos a diferentes princesas y nobles portuguesas:

 Catalina de Portugal (1436 - 1463), religiosa e infanta portuguesa, hija de Eduardo I de Portugal;
 Catalina de Portugal (1540 - 1614), infanta portuguesa y duquesa de Braganza por su matrimonio con el duque Juan I;
 Catalina de Portugal (1638 - 1705), infanta portuguesa, reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda como esposa de Carlos II de Inglaterra.